Classe Argonaute – classe di vascelli della Marine nationale
Classe Argonaute – classe di sommergibili della Marine nationale